Diese Liste enthält Feldhandballspiele der polnischen Feldhandballnationalmannschaft der Frauen, die vom Związek Piłki Ręcznej w Polsce (ZPRP) als offizielle Länderspiele anerkannt sind.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel an neutralem Ort
 WM = Weltmeisterschaft

Liste der Spiele 
Direkt zu Jahr: 1953 – 1955 – 1956 – 1957 – 1958 – 1959 – 1960 – 1961

*1) 1. Spiel, nicht in der Liste der Rumänen. Höchstwahrscheinlich Städtespiel Warschau – Bukarest

*2) Nicht in der Liste der DDR. Höchstwahrscheinlich Junioren Länderspiel gegen Rumänien am 9. August 1959 (Siehe auch: Liste der Rumänen)

Einzelnachweise 

Polen Frauen
!Frauen-Feldhandballnationalmannschaft, Landerspiele
!polnische Feldhandballnationalmannschaft, Landerspiele